Hancockia (botanica) – genere di piante della famiglia Orchidaceae
Hancockia (zoologia) – genere di molluschi nudibranchi della famiglia Hancockiidae